Cape Saint Mary, auch Cape Saint Mary’s oder Cape Saint Marys, heißen:
 Cape St. Mary, Cape Point, Kap in Gambia an der Gambiamündung
 Cape St. Mary’s, Kap und Vogelreservat auf Neufundland, Kanada
 Cape Saint Marys (Nova Scotia), Hafenort und Kap an der Westküste von Nova Scotia, bei Mavilette, Kanada
 ein Kap an der Südostküste von Nova Scotia, Kanada, nördlich der Mündung des St. Marys River (Nova Scotia) 
 Cape Saint Mary (Washington), am Lopez Pass, San Juan County, Washington
 eine Formation am Victoria–Krater des Mars, vom Mars Exploration Rover erkundet, siehe auch Opportunity #1. Halbjahr 2008 – Victoria-Krater